Die Albany River Rats waren ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise der American Hockey League aus Albany, New York. Ihre Arena war das Times Union Center (vorher Pepsi Arena) mit einer Kapazität von 13.941 Plätzen.

Geschichte 
Die Capital District Islanders wurden 1993 an den Unternehmer Albert Lawrence verkauft, der sie nach Albany, New York, umsiedelte und die Kooperation mit den New York Islanders aus der National Hockey League beendete, um eine Partnerschaft mit den New Jersey Devils einzugehen, die wiederum die Kooperation mit ihrem bisherigen Farmteam, den Utica Devils abbrachen. Verbunden mit der Umsiedlung war auch eine Namensänderung in Albany River Rats.

In ihrer zweiten Saison in der American Hockey League gewannen sie den Calder Cup, jedoch erreichten sie nach der Spielzeit 1999/2000 erst in der Saison 2006/07 wieder die Playoffs.

Ab der Saison 2006/07 waren die River Rats das Farmteam der Carolina Hurricanes, zeitweise gehörte auch die Colorado Avalanche zu den Kooperationspartnern.

Im Januar 2010 wurde bekannt, dass der Verkauf des Franchises kurz bevor stehe und es nach Charlotte, North Carolina umgesiedelt würde. Am 10. Februar wurde der Verkauf an die MAK Hockey, LLC aus Charlotte abgeschlossen. Nach Ende der Spielzeit 2009/10 wurde der Club nach Charlotte umgesiedelt und übernahm dort den Namen der bisherigen ECHL-Franchise, der Charlotte Checkers. Spielort des Franchises ist die Time Warner Cable Arena.

Teamrekorde

Karriere

Saison

Trainer 
Abkürzungen: GC = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nachOvertime, Pts = Punkte, Win % = Siegquote

* Wechsel während der laufenden Saison;
** Interimstrainer

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nach Overtime SOL = Niederlagen nach Shootout, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore

Weblinks 
 Albany River Rats in der HockeyDB

 
Eishockeyverein (American Hockey League)
Capital District Islanders
Charlotte Checkers (AHL)
Gegründet 1993
Aufgelöst 2010
Sportverein (New York)
Ehemaliges Sport-Franchise (Vereinigte Staaten)